Østre Ringvej er navnet på ringveje i flere danske byer.

 Østre Ringvej (Assens)
 Østre Ringvej (Holstebro)
 Østre Ringvej (Næstved)
 Østre Ringvej (Rønne)
 Østre Ringvej (Odense)
 Østre Ringvej (Ringe)
 Østre Ringvej (Ringsted)
 Østre Ringvej (Roskilde)
 Østre Ringvej (Silkeborg)